Fedlimid Rechtmar ("El lícito, legítimo" o "el apasionado, furioso") o Rechtaid ("el juez, legislador"), hijo de Tuathal Techtmar, fue, según leyenda irlandesa medieval y tradición histórica, un Rey Supremo de Irlanda. Su madre era Báine, hija de Scál. Tomó el poder después de matar a su predecesor, y asesino de su padre, Mal mac Rochride. Se dice que instituyó el principio de ojo por ojo en ley irlandesa, después de lo cual, el comportamiento de los irlandeses mejoró. La finalización de la construcción de carretera alrededor Tara está atribuida a él. Gobernó nueve o diez años antes de morir en su cama, y fue sucedido por Cathair Mór. Uno de sus hijos, Conn Cétchathach, sucedería a Cathair. Otros dos de sus hijos, Fiacha Suighe, antepasado del Dal Fiachrach Suighe, y Eochaid Finn, aparecen mencionados en fuentes medievales. El Lebor Gabála Érenn sincroniza su reinado con el del emperador Romano Marco Aurelio (161–180). La cronología de Geoffrey Keating  Foras Feasa ar Éirinn data su reinado a 104–113, los Anales de los Cuatro Maestros a 110–119.

Árbol familiar

Referenclias

Enlaces externos

Referencias 

Altos Reyes Legendarios de Irlanda